Различные этнолингвистические группы Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего Востока, Северной Африки и Южной Азии демонстрируют в своих популяциях разнообразные соотношения распространённости различных клад (обозначаемых заглавными буквами латинского алфавита) гаплогрупп (передаваемых исключительно от отца к сыну) Y-ДНК хромосомы (которая определяет развитие организма по мужскому типу).

В нижеследующей таблице:
 
 первая колонка содержит названия национальностей
 верхняя строка обозначает колонки с численностью обследованных групп (n), за каждой из которых следует колонка с долей носителей гаплогруппы той или иной клады (обозначаемой заглавной латинской буквой, с добавлением цифр и строчных букв в случае обнаружения конкретного субклада) в изученной группе. Каждую из колонок можно отсортировать по возрастанию или убыванию цифр в её ячейках.

Распределение основных клад гаплогрупп Y-ДНК среди народов мира

См. также 
 Y-хромосомный Адам
 Генофонд_казахов#По_родам

Примечания 

R1a